Ратуш () — село, входит в Володарский район Киевской области Украины.

Население на 2019 год
 составляет 70 человек. Почтовый индекс — 09300. Телефонный код — 4569. Занимает площадь 0,199 км². Код КОАТУУ — 3221686002.

Местный совет 
09300, Київська обл., Володарський р-н, с.Рачки

Ссылки 
 Ратуш на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Володарского района (Киевская область)